West Midlands může být:

 West Midlands (hrabství) 
 West Midlands (anglický region) 
 West Midlands (souměstí)